Бальбек — многозначный термин.

Топоним 
 Бальбек, Баальбек — древний город в Ливане.
 Бальбек — вымышленный город в эпопее Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

Фамилия 
 Бальбек, Руслан Исмаилович (род. 1977) — российский политический деятель, экономист.